Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 714 dans le monde.

 Route régionale 714 en Finlande
 Route européenne 714 en France 
 Route nationale 714 en France